Lacoste, Hérault
 Lacoste, Vaucluse